Kalsagado peut désigner :
 Kalsagado-Mossi, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso
 Kalsagado-Peulh, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso
 Kalsagado-Samba, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso